Drolshagen – miasto w Niemczech, kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Olpe
 Ebba D. Drolshagen – niemiecka tłumaczka
 Drolshagen – ród